Вулкан Поас () — национальный парк в Коста-Рике.

Национальный парк был образован 25 января 1971 года вокруг одного и самых активных вулканов страны, сегодня его площадь составляет 65 км².

Глубина кратера Поас — 290 м, два других вулкана, входящие в состав парка, Фон-Француис и Ботос, считаются потухшими. Кратер Ботоса заполнен озером с зелёной водой диаметром около 370 м.

В тропических лесах на склонах вулкана обитают редкие виды: бороздчаторезцовая белка (Syntheosciurus brochus), квезаль, дрозд Грея и др.

См. также 
 Список национальных парков Коста-Рики

Примечания

Ссылки 
 

Национальные парки Коста-Рики
1970-е годы в Коста-Рике